Sayyider kan syfta på

Sayyider – ättlingar till profeten Mohammed, se sayyid
Sayyiderna – en indisk dynasti i Delhisultanatet